Лопашино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лопашино — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Лопашино — деревня в Мценском районе Орловской области.